Markard ist der Familienname von mehreren Personen:

 Anna Markard (1931–2010), deutsche Tänzerin, Pädagogin und Ballett-Meisterin
 Morus Markard (* 1948), deutscher Psychologe
 Nora Markard, deutsche Juristin